Rhyscotoides är ett släkte av kräftdjur. Rhyscotoides ingår i familjen Rhyscotidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gråsuggor och tånglöss
Rhyscotoides